

Italia 
 Stazione di Serravalle all'Adige, sulla linea Bolzano-Verona
 Stazione di Serravalle d'Asti, sulla linea Chivasso-Asti
 Stazione di Serravalle Pistoiese, sulla linea Viareggio-Firenze
 Stazione di Serravalle Scrivia, sulla linea Alessandria-Arquata Scrivia
 Stazione di Stazzano-Serravalle, sulla linea Tortona-Arquata Scrivia

San Marino 
 Stazione di Serravalle, sulla linea Rimini-San Marino